Rikard Woodville kan syfta på:

 Rikard Woodville, 1:e earl Rivers
 Rikard Woodville, 3:e earl Rivers